Parendymia är ett släkte av skalbaggar. Parendymia ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Parendymia